Cəbrayıl steht für:

 Cəbrayıl (Stadt), Stadt in Aserbaidschan
 Cəbrayıl (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan